Сада́ев — чеченская фамилия.

 Садаев, Заур Умарович (род. 1989) — российский футболист.
 Садаев, Ризван Яралыевич (род. 1979) — российский футболист.
 Садаев, Умар Абдулаевич (1960—1992) — советский футболист.

 Садаева, Вероника Алексеевна (1939—2021) — советская и российская актриса, артистка Национального театра Удмуртии (1961—1963 и с 1971), народная артистка РСФСР (1988).